Песин — еврейская матронимическая фамилия.

 Песин, Валерий (род. 1963) — белорусский художник.
 Песин, Зиновий Борисович (?—1919) — белорусский революционер, большевик.